Ratão é o nome comum de:
 Diversas espécies de peixes costeiros de corpo achatado que se enterram no sedimento dos fundos. Entre essas espécies incluem-se:
 Dasyatis pastinaca — o ratão
 Taeniura grabata — o ratão-grande ou uje
 Myliobatis aquila — o ratão-águia
 Pteromylaeus bovinus — o ratão-bispo
 Diversas espécies de mamíferos semelhantes a ratos, entre os quais:
 Myocastor coypus — o ratão-do-banhado
 Microtus arvalis — o ratão-do-mato
 Personagens:
 João Ratão — um personagem de contos infantis
 Ratão (personagem) — um personagem picaresco do teatro popular açoriano

Desambiguação